«Ты не ты» () — американская драма 2014 года режиссёра Джорджа К. Волфа, снятая по одноимённому роману писательницы Мишель Уилджен. В главных ролях: Хилари Суонк, Эмми Россум и Джош Дюамель.

Сюжет 
История о неизлечимо больной пианистке и молодой девушке, которая становится её опекуном.

В ролях

Производство 
Съемки проходили в Лос-Анджелесе и завершились в декабре 2012 года.

Прокат 
Прокат фильма в Северной Америке начался 10 октября 2014 года всего в 5 кинотеатрах и собрал только  долларов. 

13 апреля 2015 года фильм выпустили на DVD. 

27 августа 2015 года фильм дебютировал в Италии на пятом месте с общим сбором почти 154 тыс долларов в первый уик-энд
.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2014 года